Newman kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Newman, (1801–1876) botaniker, entomolog, skribent, Storbritannien och Irland
 William A. Newman (*1927)	marinbiolog USA 

Robotskapade auktorsförkortningar